

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Wyandotte – città della Contea di Wayne, Michigan
 Wyandotte – città della Contea di Ottawa, Oklahoma

Zoologia 
 Wyandotte – razza di pollo